

Patronyme 

 Guy Rossat (1946-), footballeur français.
 Philippe Rossat (1969-), éditeur français. 

 Roger Rossat-Mignod (1946-), skieur alpin français.

Autres 
 Institution Rossat, ancien établissement d'enseignement de Charleville (Ardennes).